Langtry steht für:

 Langtry (Texas), eine Gemeinde im Val Verde County im US-Bundesstaat Texas

Langtry ist der Familienname folgender Personen:

 Albert P. Langtry (1860–1939), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei), Secretary of the Commonwealth von Massachusetts 
 Lillie Langtry (eigentlich Emilie Charlotte Le Breton; 1853–1929), britische Schauspielerin, Kurtisane und Mätresse von König Eduard VII. von Großbritannien